Леа Періколі (; нар. 22 березня 1935) — колишня італійська тенісистка.
Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома був півфінал в парному розряді.

Виступи в одиночних турнірах Великого шолома

Див. також 
 Walk of Fame of Italian sport

Примітки

Посилання 
 

Народились 1935
Італійські тенісистки
Італійські журналісти
Італійські телеведучі